Jan Hannema, een klein persoon die als Admiraal Tom Pouce optrad in het theater
 Tom Pouce, de Franse naam van de hoofdfiguur van het Britse sprookje Tom Thumb, dat speelt in de tijd van Koning Arthur
 Tompouce (paraplu), een kleine paraplu voor dames
 Tompoes of tompouce, een gebakje

Zie ook 
 Tom Poes (doorverwijspagina)